Allyson Flynn (Albury, 1982. március 17.–) ausztrál női nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 2001-ben Alburyban vizsgázott. Vizsgáját követően előbb a helyi NSW kerületben, majd az Új-Dél-Walesi Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban játékvezetőként kezdte sportszolgálatát. 2002-től asszisztensként tevékenykedik. Az Ausztrál labdarúgó-szövetség (FFA) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2005-től az A-League asszisztense. A-League mérkőzéseinek száma: 38 (2009–2015). Women W-League mérkőzéseinek száma: 13 (2010–2014).

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ausztrál labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2005-től tartja nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2008-as U20-as női labdarúgó-világbajnokságon és a 2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB 2008-ban Jacqui Melksham, 2014-ben Jamagisi Szacsiko partbírójaként alkalmazta.

2008-as U20-as női labdarúgó-világbajnokság

2014-es U20-as női labdarúgó-világbajnokság

---

A 2011-es női labdarúgó-világbajnokságon, valamint a  2015-ös női labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta.

2011-es női labdarúgó-világbajnokság
Jacqui Melksham állandó segítőjeként szolgált.

2015-ös női labdarúgó-világbajnokság
Anna-Marie Keighley bírónak segített az oldalvonal mellől.

Olimpiai játékok
A 2012. évi nyári olimpiai játékok női labdarúgó tornáján a FIFA JB tartalék asszisztensként vette igénybe.

Szakmai sikerek
Az AFC JB 2013-ban az Év Női Asszisztense címmel ismerte el felkészültségét.

Források 

Ausztrál labdarúgó-játékvezetők
1982-ben született személyek
Élő személyek